Kapris kan syfta på:

 Kaprisväxter – en familj blommande växter inom ordningen Brassicales
 Kaprissläktet – ett släkte blommande växter
 Kapris – en flerårig buske eller blomknoppar från busken
 Kapris (musik) – ett musikstycke 
 Kapris (körfestival) – en årlig studentmanskörsfestival i Uppsala

Se även
 Caprice